Kvalifikace mužské dvouhry na US Open 2019 probíhala před zahájením hlavní soutěže od 19. do 23. srpna 2019 v areálu Národního tenisového centra Billie Jean Kingové.

Kvalifikace se zúčastnilo sto dvacet osm hráčů, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo osmnáct do navazující mužské dvouhry, včetně dvou tzv. šťastných poražených.

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení 
 Paolo Lorenzi
 Kamil Majchrzak

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2019